Израильское вторжение в Ливан:
 Израильское вторжение в Ливан (1978)
 Израильское вторжение в Ливан 1982 года
 Израильское вторжение в Ливан (2006)